Kennett pode se referir a:
Kennett (Missouri)
Kennett Square

Veja também
Kennet

Desambiguação